

Patronymes 

 Audric Chapus (1988- ) : acteur français
 Jacques Chapus (1922-2011) : journaliste français 
 René Chapus (1924-2017) : professeur émérite en droit public français

Toponymes 

 Bourcefranc-le-Chapus : commune de France
 Fort du Chapus : fortification située sur le rocher du Chapus, face à la citadelle du Château-d'Oléron en mer sur la commune de Bourcefranc-le-Chapus